Кубок Италии по футболу 2009/10 года () — 63-й розыгрыш Кубка Италии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

2009/2010
Италия
Футбол в Италии в 2009 году
Футбол в Италии в 2010 году